Бело поле може да се отнася за някой от следните топоними.
 Бело поле – село в България, област Благоевград, община Благоевград
 Бело поле – село в България, област Видин, община Ружинци
 Бело поле – село в Северна Македония, община Долнени
 Бело поле – село в Сърбия, Пиротски окръг, община Пирот
 Бело поле – град в Сърбия, Пчински окръг, община Сурдулица
 Бело поле – село в Сърбия, Топлишки окръг, община Куршумлия

Вижте също 
 Биело поле
 Биело поле – село в Босна и Херцеговина, Република Сръбска, община Миличи
 Биело поле – град в Черна гора, община Биело поле
 Биело поле – община в Черна гора

 Бяло поле
 Бяло поле – село в България, област Стара Загора, община Опан